Oh! What a Lovely Tour — концертный альбом британской инди-рок-группы Babyshambles, лидером которой является английский музыкант и художник Пит Доэрти. Альбом был записан на сцене The Hydro в Глазго и вышел 2 июня 2008 года.

Приём 
Обозревательница Allmusic Хизер Фарес поставила альбому оценку 3.5 из 5. Фарес написала что «ближе к середине концерта Babyshambles теряют свою энергию, но <…> поклонники группы не будут разочарованы» и отметил что «несмотря на злоупотребления наркотиками, тюремное заключение и скандалы вокруг Пита Доэрти <…> он по-прежнему остаётся обаятельным и талантливым исполнителем». Критик Pitchfork Аманда Петрусич оценила альбом на 5.8 из 10, заметив что «Babyshambles, как и любая группа с наркоманом в её сердце, была спорным и непоследовательным ансамблем уже с момента своего создания». Oh! What a Lovely Tour она сравнила с «извинениями», сделанными ради «отвлечения внимания» от коллектива.

Список композиций

Участники записи 
 Пит Доэрти — вокал, акустическая гитара
 Майкл Уитнэлл — гитара, бэк-вокал
 Дрю МакКоннелл — бас-гитара, контрабас
 Адам Файсек — ударные, клавишные

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Oh! What A Lovely Tour на discogs.com

Концертные альбомы 2006 года
Альбомы Babyshambles